Korrespondenzprinzip bezeichnet

 das Korrespondenzprinzip in der Physik und Wissenschaftstheorie
 das Korrespondenzprinzip nach Icek Ajzen und Martin Fishbein in der Psychologie, siehe Einstellung (Psychologie)
 das Korrespondenzprinzip (Steuerrecht)